Boissard ist der Familienname folgender Personen:

 Adéodat Boissard (1870–1938) Jurist, Professor (LThK) 
 Jean-Jacques Boissard (≈1528–1602), französischer Antiquitätensammler und lateinischer Dichter
 José Miguel Boissard (* 1978), dominikanischer Judoka
 Joseph Ferdinand Boissard de Boisdenier (kurz Fernand Boissard; 1813–1866), französischer Maler
 Sophie Boissard (* 1970), französische Juristin und Vorstandsvorsitzende des Pflegekonzerns Korian